Vidin (oblast); een oblast in Bulgarije
Vidin (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast